Oberliga 1960/61 steht für:

 Fußball-Oberliga 1960/61
 Eishockey-Oberliga 1960/61
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1960/61
 DDR-Oberliga 1960/61 (Badminton)